est le titre donné à une série d'albums musicaux et de DVD sortant chaque fin d'année au Japon et compilant des chansons et clips vidéo des divers artistes du Hello! Project parues dans l'année.

CD

 2000 : Petit Best ~Ki Ao Aka~     
 2001 : Petit Best 2 ~3, 7, 10~     
 2002 : Petit Best 3    
 2003 : Petit Best 4    
 2004 : Petit Best 5    
 2005 : Petit Best 6    
 2006 : Petit Best 7
 2007 : Petit Best 8
 2008 : Petit Best 9
 2009 : Petit Best 10
 2010 : Petit Best 11
 2011 : Petit Best 12
 2012 : Petit Best 13
 2013 : Petit Best 14

DVD

 2004 : Petit Best DVD     
 2004 : Petit Best 2 DVD     
 2004 : Petit Best 3 DVD    
 2003 : Petit Best 4 DVD    
 2004 : Petit Best 5 DVD    
 2005 : Petit Best 6 DVD    
 2006 : Petit Best 7 DVD
 2007 : Petit Best 8 DVD
 2008 : Petit Best 9 DVD
 2009 : Petit Best 10 DVD
 2010 : Petit Best 11 DVD
 2011 : Petit Best 12 DVD